Khalanga (Darchula)
 Khalanga (Jajarkot)
 Khalanga (Salyan)

Zobacz też